Majlát, régi magyar személynév
 Majláth, magyar családnév

Települések
 Mailáth, község Szlovákiában
 Majláthfalva, falu Romániában
 Alsó-Majláth, Miskolc (korábban Diósgyőr) városrésze
 Felső-Majláth, Miskolc (korábban Diósgyőr) városrésze
 Felső-Majláth végállomás, a miskolci 1-es villamos végállomása, a „Bagolyvár”
 Majlád (vagy Majláth), középkori falu a mai Diósgyőr területén

hasonló
 Maylád család, régi nemesi család
 Majláth család, régi nemesi család